Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2018 blev afholdt fra 28. juni – 1. juli 2018, i Guldborgsund Kommune, Lolland-Falster. Konkurrencerne for U23 blev afholdt 9. og 10. juni i Esbjerg.

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, U23

Linjeløb, U23

Damer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Eksterne henvisninger 

 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2018
2018